Brännholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Brännholmen, Hangö, Nyland,  (7 ha)
 Brännholmen, del av Vålö, Ingå, Nyland,  (1,1 km²)
 Brännholmen (vid Pernå, Lovisa), Nyland,  (2 ha)
 Brännholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Brännholm
Brändholm
Brändholmen

Robotskapade Finlandförgreningar